

Geografia 
 Isola di Man
 Ramsey (Isola di Man) – città nell'Isola di Man
 Regno Unito
 Ramsey (Cambridgeshire) – paese del Cambridgeshire
 Ramsey (Essex) – villaggio nell'Essex
 Isola Ramsey – isola del Pembrokeshire, Galles
 Stati Uniti d'America
 Ramsey – villaggio della Contea di Fayette, Illinois
 Ramsey – città della Contea di Anoka, Minnesota
 Ramsey – borough della Contea di Bergen, New Jersey

Persone 
 Aaron Ramsey (1990) – calciatore gallese
 Alexander Ramsey (1815-1903) – politico statunitense
 Alf Ramsey, propr. Alfred Ernest Ramsey (1920-1999) – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Anne Ramsey, nata Anne Mobley (1929-1988) – attrice statunitense
 Arthur Michael Ramsey (1904-1988) – arcivescovo anglicano inglese
 Bella Ramsey, propr. Isabella May Ramsey (2003) – attrice e doppiatrice britannica
 Cal Ramsey (1937-2019) – cestista e giornalista statunitense
 Chris Ramsey, propr. Christopher Leroy Ramsey (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Christopher Ramsey (1986) – comico, conduttore televisivo e attore britannico
 David Ramsey (1971) – attore statunitense
 Frank Plumpton Ramsey (1903-1930) – matematico, logico, statistico ed economista inglese
 Frank Vernon Ramsey jr. (1931-2018) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Ivo di Ramsey, o anche Ivo di Huntingdonshire (VI secolo-VII secolo)– vescovo persiano trasferitosi in Inghilterra
 Jacob Ramsey (2001) – calciatore inglese
 Jade Ramsey (1988) – attrice britannica
 Jahmi'us Ramsey (2001) – cestista statunitense
 Jalen Ramsey (1994) – giocatore di football americano statunitense
 Laura Ramsey (1982) – attrice statunitense
 María Luisa Ramsey, nota come Jaya (1970) – cantante filippina
 Marion Ramsey (1947-2021) – attrice e cantante statunitense
 Mary Ramsey (1963) – cantante e violista statunitense
 Mason Ramsey (...) – cantante statunitense
 Matt Ramsey, pseudonimo di Alden Brown (1957) – ex attore pornografico e regista pornografico canadese
 Mike Ramsey, propr. Michael Allen Ramsey (1960) – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Norman Foster Ramsey (1915-2011) – fisico statunitense
 Pat Ramsey, propr. Patricia Ann Ramsey (1948-2019) – cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Paul Ramsey (1962) – ex calciatore nordirlandese
 Peter Ramsey (1962) – regista, illustratore e sceneggiatore statunitense
 Ray Ramsey, propr. Raymond Leroy Ramsey (1921-2009) – giocatore di football americano e cestista statunitense
 Robert Ramsey (1590 circa-1644) – organista e compositore inglese
 Robert Ramsey (1962) – sceneggiatore inglese
 Steve Ramsey (...) – chitarrista inglese
 Wes Ramsey (1977) – attore statunitense

Sport 

 Ramsey Association Football Club – società calcistica dell'Isola di Man

Altro 
 Abbazia di Ramsey – storica abbazia nei pressi di Ramsey, nel Cambridgeshire
 Ramsey – cognome di lingua inglese